Mužská dvouhra na Letních olympijských hrách 1908 probíhala v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu. Soutěž se konala v období od 6. do 11. července 1908 na otevřených travnatých dvorcích. Nastoupilo do ni 31 tenistů z 9 zemí. Poprvé se celý turnaj hrál na tři vítězné sety. Obhájcem zlaté medaile z předchozí olympiády byl americký tenista Beals Wright, který však do turnaje nezasáhl.

Olympijským vítězem se stal britský hráč Josiah Ritchie, jenž ve finále zdolal Němce Ottu Froitzheime ve třech sadách. Bronzová medaile byla udělena poraženému britskému semifinalistovi Wilberforceovi Eavesovi. Poprvé tak neobdrželi oba poražení semifinalisté bronzový kov. Zápas o třetí místo přesto nebyl odehrán.

Na olympiádě měl premiéru halový turnaj, včetně mužského singlu. Odehrál se o dva měsíce dříve na dřevěné palubovce v Queen's Clubu.

Konečné pořadí

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 16-5-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=
| RD1-team01=| RD1-score01-1=
| RD1-score01-2=
| RD1-score01-3=
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=  volný los
| RD1-score02-1=
| RD1-score02-2=
| RD1-score02-3=
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=
| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=
| RD1-score03-2=
| RD1-score03-3=
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=  volný los
| RD1-score04-1=
| RD1-score04-2=
| RD1-score04-3=
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=
| RD1-seed05=
| RD1-team05=| RD1-score05-1=
| RD1-score05-2=
| RD1-score05-3=
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=  volný los
| RD1-score06-1=
| RD1-score06-2=
| RD1-score06-3=
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed09=
| RD1-team09=

 2. sekce 

| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Ede Tóth
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=2
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=
| RD2-seed05=
| RD2-team05= George Caridia
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Harold Kitson
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=1
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=
| RD2-seed07=
| RD2-team07= Robert Powell
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=6
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Ladislav Žemla
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=0
| RD2-score08-3=4
| RD2-score08-4=1
| RD2-score08-5=
| RD3-seed01=
| RD3-team01= Otto Froitzheim
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=11
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=9
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=
| RD3-seed03=
| RD3-team03= George Caridia
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Robert Powell
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=4
| RD3-score04-4=2
| RD3-score04-5=
| RD4-seed01=
| RD4-team01={{nowrap| Otto Froitzheim}}
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=5
| RD4-score01-4=6
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= George Caridia
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=7
| RD4-score02-4=1
| RD4-score02-5=
}}

 4. sekce 
{{Pavouk 16-5-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed01=
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=
| RD1-score01-2=
| RD1-score01-3=
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=  volný los
| RD1-score02-1=
| RD1-score02-2=
| RD1-score02-3=
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=
| RD1-seed03=
| RD1-team03=| RD1-score03-1=
| RD1-score03-2=
| RD1-score03-3=
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=  volný los
| RD1-score04-1=
| RD1-score04-2=
| RD1-score04-3=
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=
| RD1-seed05=
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=
| RD1-score05-2=
| RD1-score05-3=
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=  volný los
| RD1-score06-1=
| RD1-score06-2=
| RD1-score06-3=
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=
| RD1-seed07=
| RD1-team07={{nowrap|}}
| RD1-score07-1=
| RD1-score07-2=
| RD1-score07-3=
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=
| RD1-team08=  volný los
| RD1-score08-1=
| RD1-score08-2=
| RD1-score08-3=
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=
| RD1-seed09=
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=
| RD1-score09-2=
| RD1-score09-3=
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=  volný los
| RD1-score10-1=
| RD1-score10-2=
| RD1-score10-3=
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13=| RD1-score13-1=
| RD1-score13-2=
| RD1-score13-3=
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=  volný los
| RD1-score14-1=
| RD1-score14-2=
| RD1-score14-3=
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= John Richardson
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Max Decugis
| RD2-score02-1=w.o.
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=
| RD2-seed03=
| RD2-team03={{nowrap| James F. Foulkes}}
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=3
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=
| RD2-seed05=
| RD2-team05= Charles Brown
| RD2-score05-1=
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=  volný los
| RD2-score06-1=
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=
| RD2-seed07=
| RD2-team07= David Slíva
| RD2-score07-1=
| RD2-score07-2=
| RD2-score07-3=
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=
| RD2-team08=  volný los
| RD2-score08-1=
| RD2-score08-2=
| RD2-score08-3=
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=
| RD3-seed01=
| RD3-team01= John Richardson
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=3
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=
| RD3-seed03=
| RD3-team03= Charles Brown
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= David Slíva
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=2
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=
| RD4-seed01=
| RD4-team01=

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1908